Хартсон — фамилия.
 Хартсон, Джон (род. 1975) — британский футболист, нападающий сборной Уэльса.
 Хартсон, Яна (род. 1947) — английская шахматистка, врач, гроссмейстер среди женщин (1982).